Jméno Hořany nese více obcí:
 Hořany (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Hořany (Most) – zaniklá obec na území dnešního okresního města Most

…nebo částí obcí:
 Hořany (Miskovice) – část obce Miskovice v okrese Kutná Hora
 Hořany (Zbrašín) – část obce Zbrašín v okrese Louny
 Hořany (Užhorod) – český název místní části města Užhorod

Reference